Karamandzha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sjirokolsjki Snezjnik, berg, Smoljan, 
 Karamandzja, berg, Smoljan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar